Річка
 Славута або Славутич — старовинна українська і козацька назва ріки Дніпро.

Населені пункти:
 Славута — місто обласного значення, Хмельницька область, Славутський район, районний центр
 Славута — село, Хмельницька область, Віньковецький район

Залізниця:
 Славута I (Славута-1) — залізнична станція Південно-Західної залізниці, розташована у місті Славута
 Славута II (Славута-2) — залізнична станція Південно-Західної залізниці, розташована за декілька км на захід від міста Славута

Футбольний клуб
 ФК «Славута» — український аматорський футбольний клуб з місті Славута Хмельницької області. Виступає в чемпіонаті Хмельницької області.

Автомобіль
 ЗАЗ-1103 «Славута» — передньоприводний автомобіль українського виробництва.